Cestus steht für:
 Cestus (Kleidungsstück), ein antiker Gürtel
 Cestus (Waffe), ein antiker Schlagring